

Sigle 

EGA, sigle composé des trois lettres E, G et A, peut faire référence à :
 Éléments de géométrie algébrique, un traité inachevé de 1 500 pages, sur la géométrie algébrique, qui a été publié entre 1960 et 1967 par l'Institut des hautes études scientifiques ;
 Électricité et gaz d'Algérie, l'entreprise chargée de la production et la distribution de l'électricité et du gaz en Algérie, de 1947 à 1969 ;
 Elektrizitätsgesellschaft Alioth, une entreprise spécialisée dans la construction du matériel roulant ferroviaire ;
 Étudiants de gauche actifs, une organisation de jeunes et d'étudiantes du Parti socialiste de lutte ;
 Elegant Gothic Aristocratic, un dérivé plus mûr de la mode gothic lolita ;
 Enhanced Graphics Adapter, un type de carte graphique introduit par IBM en 1984, et par extension des modes graphiques spécifiques (320x200, 640x200 et 640x350 en seize couleurs) ;
 États généraux de l'alimentation, des assemblées des représentants de toutes les parties prenantes de l'alimentation ;
 La loi EGA, ou loi ÉGAlim.
 European Golf Association, une association européenne des fédérations  nationales de golf.
 Emirates Global Aluminium, une société émiratie spécialisée dans l'exploitation minière de l'aluminium (bauxite et alumine).

Nom de personne 

Ega peut faire référence à :
 Ega, un maire du palais de Neustrie.
Françoise Ega, écrivaine et activiste sociale martiniquaise.

Toponyme 

, une freguesia de Condeixa-a-Nova au Portugal ;
 Ega, une rivière espagnole, affluent de l'Èbre.